Михаил Херасков: Херасков, Михаил Иванович (1836—1901) — священнослужитель, ректор Владимирской духовной семинарии.
 Херасков, Михаил Матвеевич (1733—1807) — русский поэт, писатель и драматург.